Turandot hace referencia a varios artículos:

Obras artísticas

música 
 Turandot, la ópera de Giacomo Puccini
 Turandot (Busoni) la ópera de Ferruccio Busoni
 Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher, la comedia épica de Bertolt Brecht

teatro 
 Das Märchen von Prinzessin Turandot, la obra de teatro radiofónico de Wolfgang Hildesheimer

 Turandot, la obra de teatro de Karl Vollmoeller

 Turandot (Gozzi), la obra de teatro de Carlo Gozzi

Astronomía 
 (530) Turandot, asteroide del cinturón de asteroides